Куалак () — муниципалитет в Мексике, штат Герреро, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 7 007 человек.

Общие сведения 
Название Cualác с языка науатль можно перевести как хорошая вода.

Площадь муниципалитета равна 239 км², что составляет 0,38 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами Герреро: на северо-западе с Олиналой, на северо-востоке с Уамуститланом, на юге с Тлапа-де-Комонфортом и Атлистаком, и на западе с Ауакуоцинго.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1850 году, в его состав входит 30 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 30,4 %, промышленность и строительство — 29,3 %, сфера обслуживания и туризма — 30,9 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 94,3 %;
 водоснабжение: 69,9 %;
 водоотведение: 56,3 %.

Туризм 
Основные достопримечательности:
 археологические зоны Куауреконсинго, Эль-Тесокио, а также раскопки вблизи Нуэво-Парайсо;
 наскальные рисунки в каньоне Остокама, вблизи муниципального центра.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Герреро
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Герреро